Pichorner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Pichorner (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Jürgen Pichorner (* 1977), österreichischer Fußballspieler